Artikel (af latin articulus = lille led) har flere betydninger:
 Artikel (skrift) – et afgrænset skrift, som en del af avis eller tidsskrift
 Artikel (ting) – en ting af en bestemt type f.eks. el-artikel
 Artikel (grammatik) – et grammatisk kendeord

Se også
 Jura – hvor en "artikel" er et punkt i en vedtægt